

Komponisten, die in Schleswig-Holstein (bzw. dem entsprechenden geographischen Gebiet) geboren wurden

Komponisten, die in Schleswig-Holstein (bzw. dem entsprechenden geographischen Gebiet) gelebt und gewirkt haben bzw. leben und wirken 

Musik (Schleswig-Holstein)
Schleswig-Holstein